Шантелуп може да се односи на:

 Шантелуп (Де Севр), насељено место у Француској, у департману Де Севр
 Шантелуп (Ер), насељено место у Француској, у департману Ер
 Шантелуп (Ил и Вилен), насељено место у Француској, у департману Ил и Вилен
 Шантелуп (Манш), насељено место у Француској, у департману Манш

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Шантелуп“